Groteska (z italského grottesco – fantastický, podivný, od grotto, jeskyně) může mít více významů. Výraz zavedl Raffael Santi pro živý a hravý sloh tehdy objevených dekorativních maleb v císařském paláci v Římě. Protože byly objeveny pod zemí, pokládali je za "jeskynní". Dnes může znamenat:

Groteska – dramaturgický útvar, který za svůj hlavní atribut zvolil humor
Groteska (výtvarné umění) – dekorativní forma arabesky s vloženým věncovím a podivnými zvířecími figurami
Groteska (architektura) – socha jako figurální architektonický prvek, zachycující podivnou smyšlenou bytost
Groteska (šachy) – druh humorných šachových problémů, studující neobvyklé a nepravděpodobné šachové koncovky
Groteska (román) – román Kurta Vonneguta

Grotesque (anglicky)
Grotesque (australská hudební skupina) – australská brutal death metalová hudební skupina
Grotesque (americká hudební skupina) – americká death metalová hudební skupina
Grotesque (švédská hudební skupina) – švédská death metalová hudební skupina
Grotesque (album) – album anglické art punkové kapely The Fall